Saint-Martin puede referirse a:

Toponimia 
 Isla de San Martín, una isla en el noreste del Caribe, dividida entre Francia y los Países Bajos
 Saint-Martin, parte francesa de la isla
 Sint Maarten, parte holandesa de la isla

en Bangladés 
 Isla de San Martín (Bangladés), una isla en Bangladés

en Canadá 
 Saint-Martin, Quebec, un municipio parroquial de la provincia de Quebec
 Saint-Martin, Laval, Quebec, una sección residencial de la ciudad de Laval en Quebec

en Francia 
 Saint Martin, comuna del departamento de Altos Pirineos.
 Saint-Martin, comuna francesa del departamento de Bajo Rin.
 Saint Martin, comuna (municipio) del departamento de Gers.
 Saint Martin, comuna del departamento de Meurthe y Mosela.
 Saint-Martin-au-Bosc, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Martin-au-Laërt, comuna del departamento de Paso de Calais.
 Saint-Martin-aux-Arbres, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Martin-aux-Bois, comuna del departamento de Oise.
 Saint-Martin-aux-Buneaux, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Martin-aux-Champs, comuna del departamento de Marne.
 Saint-Martin-aux-Chartrains, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-Belle-Roche, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-Bellevue, comuna del departamento de Alta Saboya.
 Saint-Martin-Boulogne, comuna del departamento de Paso de Calais.
 Saint-Martin-Cantalès, comuna del departamento de Cantal.
 Saint-Martin-Château, comuna del departamento de Creuse.
 Saint-Martin-Choquel, comuna del departamento de Paso de Calais.
 Saint-Martin-Curton, comuna del departamento de Lot y Garona.
 Saint-Martin-d'Abbat, comuna del departamento de Loiret.
 Saint-Martin-d'Ablois, comuna del departamento de Marne.
 Saint-Martin-d'Août, comuna del departamento de Drôme.
 Saint-Martin-d'Arberoue, comuna del departamento de Pirineos Atlánticos.
 Saint-Martin-d'Arc, comuna del departamento de Saboya.
 Saint-Martin-d'Arcé, comuna del departamento de Maine y Loira.
 Saint-Martin-d'Ardèche, comuna del departamento de Ardèche.
 Saint-Martin-d'Armagnac, comuna del departamento de Gers.
 Saint-Martin-d'Arrossa, comuna del departamento de Pirineos Atlánticos.
 Saint-Martin-d'Ary, comuna del departamento de Charente Marítimo.
 Saint-Martin-d'Aubigny, comuna del departamento de Mancha.
 Saint-Martin-d'Audouville, comuna del departamento de Mancha.
 Saint-Martin-d'Auxigny, comuna del departamento de Cher.
 Saint-Martin-d'Auxy, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-de-Bavel, comuna del departamento de Ain.
 Saint-Martin-de-Beauville, comuna del departamento de Lot y Garona.
 Saint-Martin-de-Belleville, comuna del departamento de Saboya.
 Saint-Martin-de-Bernegoue, comuna del departamento de Deux-Sèvres.
 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-de-Blagny, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-de-Bonfossé, comuna del departamento de Mancha.
 Saint-Martin-de-Boscherville, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Martin-de-Bossenay, comuna del departamento de Aube.
 Saint-Martin-de-Boubaux, comuna del departamento de Lozère.
 Saint-Martin-de-Bréthencourt, comuna del departamento de Yvelines.
 Saint-Martin-de-Brômes, comuna del departamento de Alpes de Alta Provenza.
 Saint-Martin-de-Caralp, comuna del departamento de Ariège.
 Saint-Martin-de-Castillon, comuna del departamento de Vaucluse.
 Saint-Martin-de-Cenilly, comuna del departamento de Mancha.
 Saint-Martin-de-Clelles, comuna del departamento de Isère.
 Saint-Martin-de-Commune, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-de-Connée, comuna del departamento de Mayena.
 Saint-Martin-de-Coux, comuna del departamento de Charente Marítimo.
 Saint-Martin-de-Crau, comuna del departamento de Bocas del Ródano.
 Saint-Martin-d'Écublei, comuna del departamento de Orne.
 Saint-Martin-de-Fenouillet, comuna del departamento de Pirineos Orientales.
 Saint-Martin-de-Fontenay, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-de-Fraigneau, comuna del departamento de Vandea.
 Saint-Martin-de-Fressengeas, comuna del departamento de Dordoña.
 Saint-Martin-de-Fugères, comuna del departamento de Alto Loira.
 Saint-Martin-de-Goyne, comuna del departamento de Gers.
 Saint-Martin-de-Gurson, comuna del departamento de Dordoña.
 Saint-Martin-de-Hinx, comuna del departamento de Landas.
 Saint-Martin-de-Juillers, comuna del departamento de Charente Marítimo.
 Saint-Martin-de-Jussac, comuna del departamento de Alto Vienne.
 Saint-Martin-de-la-Brasque, comuna del departamento de Vaucluse.
 Saint-Martin-de-la-Cluze, comuna del departamento de Isère.
 Saint-Martin-de-la-Lieue, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-de-la-Mer, comuna del departamento de Côte-d'Or.
 Saint-Martin-de-Lamps, comuna del departamento de Indre.
 Saint-Martin-de-Landelles, comuna del departamento de Mancha.
 Saint-Martin-de-Lansuscle, comuna del departamento de Lozère.
 Saint-Martin-de-la-Place, comuna del departamento de Maine y Loira.
 Saint-Martin-de-la-Porte, comuna del departamento de Saboya.
 Saint-Martin-de-l'Arçon, comuna del departamento de Hérault.
 Saint-Martin-de-Laye, comuna del departamento de Gironda.
 Saint-Martin-de-Lenne, comuna del departamento de Aveyron.
 Saint-Martin-de-Lerm, comuna del departamento de Gironda.
 Saint-Martin-de-Lixy, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-de-Londres, comuna del departamento de Hérault.
 Saint-Martin-de-Mâcon, comuna del departamento de Deux-Sèvres.
 Saint-Martin-de-Mailloc, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-de-Mieux, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-de-Nigelles, comuna del departamento de Eure y Loir.
 Saint-Martin-d'Entraunes, comuna del departamento de Alpes Marítimos.
 Saint-Martin-de-Pallières, comuna del departamento de Var.
 Saint-Martin-de-Queyrières, comuna del departamento de Altos Alpes.
 Saint-Martin-de-Ré, comuna del departamento de Charente Marítimo.
 Saint-Martin-de-Ribérac, comuna del departamento de Dordoña.
 Saint-Martin-de-Saint-Maixent, comuna del departamento de Deux-Sèvres.
 Saint-Martin-de-Salencey, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-de-Sallen, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-de-Sanzay, comuna del departamento de Deux-Sèvres.
 Saint-Martin-des-Besaces, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-des-Bois, comuna del departamento de Loir y Cher.
 Saint-Martin-des-Champs, comuna del departamento de Cher.
 Saint-Martin-des-Champs, comuna del departamento de Finisterre.
 Saint-Martin-des-Champs, comuna del departamento de Mancha.
 Saint-Martin-des-Champs, comuna del departamento de Sena y Marne.
 Saint-Martin-des-Champs, comuna del departamento de Yvelines.
 Saint-Martin-des-Champs, comuna del departamento de Yonne.
 Saint-Martin-des-Combes, comuna del departamento de Dordoña.
 Saint-Martin-de-Seignanx, comuna del departamento de Landas.
 Saint-Martin-des-Entrées, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-de-Sescas, comuna del departamento de Gironda.
 Saint-Martin-des-Fontaines, comuna del departamento de Vandea.
 Saint-Martin-des-Lais, comuna del departamento de Allier.
 Saint-Martin-des-Landes, comuna del departamento de Orne.
 Saint-Martin-des-Monts, comuna del departamento de Sarthe.
 Saint-Martin-des-Noyers, comuna del departamento de Vandea.
 Saint-Martin-des-Olmes, comuna del departamento de Puy-de-Dôme.
 Saint-Martin-des-Pézerits, comuna del departamento de Orne.
 Saint-Martin-des-Plains, comuna del departamento de Puy-de-Dôme.
 Saint-Martin-des-Prés, comuna del departamento de Costas de Armor.
 Saint-Martin-des-Puits, comuna del departamento de Aude.
 Saint-Martin-des-Tilleuls, comuna del departamento de Vandea.
 Saint-Martin-d'Estreaux, comuna del departamento de Loira.
 Saint-Martin-de-Valamas, comuna del departamento de Ardèche.
 Saint-Martin-de-Valgalgues, comuna del departamento de Gard.
 Saint-Martin-de-Varreville, comuna del departamento de Mancha.
 Saint-Martin-de-Vaulserre, comuna del departamento de Isère.
 Saint-Martin-de-Vers, comuna del departamento de Lot.
 Saint-Martin-de-Villeréal, comuna del departamento de Lot y Garona.
 Saint-Martin-de-Villereglan, comuna del departamento de Aude.
 Saint-Martin-d'Hardinghem, comuna del departamento de Pas de Calais.
 Saint-Martin-d'Hères, comuna del departamento de Isère.
 Saint-Martin-d'Heuille, comuna del departamento de Nièvre.
 Saint-Martin-d'Ollières, comuna del departamento de Puy-de-Dôme.
 Saint-Martin-Don, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-d'Oney, comuna del departamento de Landas.
 Saint-Martin-d'Ordon, comuna del departamento de Yonne.
 Saint-Martin-d'Oydes, comuna del departamento de Ariège.
 Saint-Martin-du-Bec, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Martin-du-Bois, comuna del departamento de Gironda.
 Saint-Martin-du-Bois, comuna del departamento de Maine y Loira.
 Saint-Martin-du-Boschet, comuna del departamento de Sena y Marne.
 Saint-Martin-du-Clocher, comuna del departamento de Charente.
 Saint-Martin-du-Fouilloux, comuna del departamento de Maine y Loira.
 Saint-Martin-du-Fouilloux, comuna del departamento de Deux-Sèvres.
 Saint-Martin-du-Frêne, comuna del departamento de Ain.
 Saint-Martin-du-Lac, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-du-Limet, comuna del departamento de Mayena.
 Saint-Martin-du-Manoir, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, comuna del departamento de Calvados.
 Saint-Martin-du-Mont, comuna del departamento de Ain.
 Saint-Martin-du-Mont, comuna del departamento de Côte-d'Or.
 Saint-Martin-du-Mont, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-du-Puy, comuna del departamento de Gironda.
 Saint-Martin-du-Puy, comuna del departamento de Nièvre.
 Saint-Martin-d'Uriage, comuna del departamento de Isère.
 Saint-Martin-du-Tartre, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-du-Tertre, comuna del departamento de Valle del Oise.
 Saint-Martin-du-Tertre, comuna del departamento de Yonne.
 Saint-Martin-du-Tilleul, comuna del departamento de Eure.
 Saint-Martin-du-Var, comuna del departamento de Alpes Marítimos.
 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, comuna del departamento de Orne.
 Saint-Martin-du-Vivier, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Martin-en-Bière, comuna del departamento de Sena y Marne.
 Saint-Martin-en-Bresse, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-en-Campagne, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Martin-en-Gâtinois, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-en-Haut, comuna del departamento de Ródano.
 Saint-Martin-en-Vercors, comuna del departamento de Drôme.
 Saint-Martin-Gimois, comuna del departamento de Gers.
 Saint-Martin-Labouval, comuna del departamento de Lot.
 Saint-Martin-la-Campagne, comuna del departamento de Eure.
 Saint-Martin-Lacaussade, comuna del departamento de Gironda.
 Saint-Martin-la-Garenne, comuna del departamento de Yvelines.
 Saint-Martin-Laguépie, comuna del departamento de Tarn.
 Saint-Martin-l'Aiguillon, comuna del departamento de Orne.
 Saint-Martin-Lalande, comuna del departamento de Aude.
 Saint-Martin-la-Méanne, comuna del departamento de Corrèze.
 Saint-Martin-la-Patrouille, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-la-Plaine, comuna del departamento de Loira.
 Saint-Martin-l'Ars, comuna del departamento de Vienne.
 Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, comuna del departamento de Vandea.
 Saint-Martin-la-Sauveté, comuna del departamento de Loira.
 Saint-Martin-l'Astier, comuna del departamento de Dordoña.
 Saint-Martin-le-Beau, comuna del departamento de Indre y Loira.
 Saint-Martin-le-Bouillant, comuna del departamento de Mancha.
 Saint-Martin-le-Châtel, comuna del departamento de Ain.
 Saint-Martin-le-Colonel, comuna del departamento de Drôme.
 Saint-Martin-le-Gaillard, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Martin-le-Gréard, comuna del departamento de Mancha.
 Saint-Martin-le-Hébert, comuna del departamento de Mancha.
 Saint-Martin-le-Mault, comuna del departamento de Alto Vienne.
 Saint-Martin-le-Nœud, comuna del departamento de Oise.
 Saint-Martin-le-Pin, comuna del departamento de Dordoña.
 Saint-Martin-le-Redon, comuna del departamento de Lot.
 Saint-Martin-les-Eaux, comuna del departamento de Alpes de Alta Provenza.
 Saint-Martin-lès-Langres, comuna del departamento de Alto Marne.
 Saint-Martin-lès-Melle, comuna del departamento de Deux-Sèvres.
 Saint-Martin-lès-Seyne, comuna del departamento de Alpes de Alta Provenza.
 Saint-Martin-Lestra, comuna del departamento de Loira.
 Saint-Martin-le-Vieil, comuna del departamento de Aude.
 Saint-Martin-le-Vieux, comuna del departamento de Alto Vienne.
 Saint-Martin-le-Vinoux, comuna del departamento de Isère.
 Saint-Martin-l'Heureux, comuna del departamento de Marne.
 Saint-Martin-l'Hortier, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Martin-Longueau, comuna del departamento de Oise.
 Saint-Martin-Lys, comuna del departamento de Aude.
 Saint-Martin-Osmonville, comuna del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Martin-Petit, comuna del departamento de Lot y Garona.
 Saint-Martin-Rivière, comuna del departamento de Aisne.
 Saint-Martin-Sainte-Catherine, comuna del departamento de Creuse.
 Saint-Martin-Saint-Firmin, comuna del departamento de Eure.
 Saint-Martin-Sepert, comuna del departamento de Corrèze.
 Saint-Martin-sous-Montaigu, comuna del departamento de Saona y Loira.
 Saint-Martin-sous-Vigouroux, comuna del departamento de Cantal.
 Saint-Martin-sur-Armançon, comuna del departamento de Yonne.
 Saint-Martin-sur-Cojeul, comuna del departamento de Paso de Calais.
 Saint-Martin-sur-Écaillon, comuna del departamento de Norte.
 Saint-Martin-sur-la-Chambre, comuna del departamento de Saboya.
 Saint-Martin-sur-Lavezon, comuna del departamento de Ardèche.
 Saint-Martin-sur-le-Pré, comuna del departamento de Marne.
 Saint-Martin-sur-Nohain, comuna del departamento de Nièvre.
 Saint-Martin-sur-Ocre, comuna del departamento de Loiret.
 Saint-Martin-sur-Ocre, comuna del departamento de Yonne.
 Saint-Martin-sur-Ouanne, comuna del departamento de Yonne.
 Saint-Martin-sur-Oust, comuna del departamento de Morbihan.
 Saint-Martin-Terressus, comuna del departamento de Alto Vienne.
 Saint-Martin-Valmeroux, comuna del departamento de Cantal.
 Saint-Martin-Vésubie, comuna del departamento de Alpes Marítimos.

en Suiza 
 Saint-Martin, comuna situada en el cantón de Friburgo.
 Saint-Martin, comuna situada en el cantón de Valais.